Nie czekaj na jutro – czwarta płyta zespołu Łzy, wydana 5 czerwca 2003 roku. Jest drugą, obok W związku z samotnością, która osiągnęła największą sprzedaż ze wszystkich wydawnictw zespołu.

Lista utworów 
 "Dla miłości, warto"
 "Trochę wspomnień, tamtych dni"
 "Anka, ot tak"
 "Czasami, ot tak"
 "Tańcz, zaprosili cię na bal"
 "Serce z kamienia"
 "Słodkie winogrona"
 "Oczy szeroko zamknięte"
 "Twoja, ot tak"
 "Ostatni na dobranoc"
 "Jak cukierek"
 "Tak niewiele"
 "Julia, tak na imię mam" – (tylko na reedycji albumu)

Sprzedaż 

 3 września 2003 album uzyskał status złotej płyty
 10 grudnia 2003 album uzyskał status platynowej płyty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Łez
Albumy Pomaton EMI
Albumy numer jeden w Polsce